Недин Валентин Васильевич () — советский учёный в области горного дела. Доктор технических наук (1954), профессор (1954).

Биография 
Родился  в городе Ананьев (ныне в Ананьевском районе Одесской области).

В 1925—1927 годах — слесарь мельницы в городе Ананьев. В 1927—1928 годах — электрик электростанции в Одессе.

С 1928 года в Кривом Роге. В 1928—1931 годах — бурильщик шахтоуправления имени Октябрьской революции. В 1934 году окончил Криворожский горнорудный институт. В 1934—1939 годах — начальник участка шахты имени 1-го Мая, начальник участка шахты имени Ильича и «Центральная», главный инженер рудоуправления «Ингулец», главный инженер рудоуправления имени Ф. Э. Дзержинского, начальник техотдела треста «Дзержинскруда».

В январе 1940 — августе 1941 года — доцент Криворожского горнорудного института. В 1941—1944 годах — главный инженер, управляющий треста «Алтайшахтострой». В 1944 году — член бригады Главруды Минчермета по восстановлению разрушенного Кривбасса. В 1944—1951 годах — начальник техотдела, заместитель главного инженера треста «Кривбассруда».

В 1951—1952 годах — заведующий кафедрой проведения крепления горных выработок в Криворожском горнорудном институте.

В 1952 году основал лабораторию по борьбе с силикозом, в 1964 году — научно-исследовательский институт «Металлургвентиляция» (Кривой Рог).

С июня 1965 года работает в Академии наук Украинской ССР по направлению физики взрыва. Заместитель главы госкомиссии Академии наук Украинской ССР по борьбе с силикозом.

Умер 5 августа 1991 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Сын — Игорь Валентинович Недин (1944—2008), доктор экономических наук, профессор, заслуженный энергетик Украины.

Научная деятельность 
Автор метода откачки затопленных шахт. Автор более 240 научных трудов, автор и соавтор патентов.

Научные труды 
 Недин В. В. Борьба с пылью на рудниках Криворожского бассейна [Текст]. — : Металлургиздат, 1954. — 256 с.;
 Буровзрывательные работы [Текст]: [Учебное пособие для горных вузов и факультетов] / В. В. Недин, Ш. И. Ибраев. — : Госгортехиздат, 1960. — 356 с.
 Борьба с пылью на рудниках [Текст] / В. В. Недин, О. Д. Нейков. — : Недра, 1965. — 200 с.;
 Современные методы исследования рудничной пыли и эффективности противопылевой вентиляции [Текст] / В. В. Недин, О. Д. Нейков. — : Недра, 1967. — 171 с.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени;
 Грамота Президиума Верховного Совета УССР.

Примечания

Литература 
 
 
 Недін Валентин Васильович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 135. ISBN 978-966-2775-04-4.
 Валентин Васильевич Недин (к 70-летию со дня рождения) / Горный журнал. 1978. — № 6 (июнь). — С. 77.

Учёные:Горное дело
Похороненные на Байковом кладбище
Родившиеся в Ананьевском уезде